Fåfängskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fåfängskär (Vårdö, Åland), halvö,
 Fåfängskär (Kumlinge, Åland), skär, 
 Fåfängskär (Kökar, Åland), ö, 
 Fåfängskär (Föglö, Åland), skär, 
 Fåfängskär (vid Mjösund, Kimitoön), 
 Fåfängskär (vid Tunnhamn, Kimitoön),

Se även
Fåfängskäret
Fåfängskären
Fåfänga (olika betydelser)

Robotskapade Finlandförgreningar